John Ridley Stroop – psicologo statunitense, legato all'Effetto Stroop
 Jürgen Stroop – generale tedesco, nazionalsocialista appartenente alle Schutzstaffel ed autore del Rapporto Stroop
 Paul D. Stroop – ufficiale della Marina degli Stati Uniti e un aviatore della marina